Зайковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Зайковская волость — в составе Городокского уезда Витебской губернии.
 Зайковская волость — в составе Ирбитского уезда Пермской губернии.